Калашњиков се може одосити на:

АК-47, аутоматска пушка
Михаил Калашњиков, дизајнер аутоматске пушке АК-47